Made (álbum de Scarface), 2007
Made (programa de televisão), 2002-presente
Made (álbum de Big Bang), 2016

Desambiguação